Convent de la Visitació (El Guinardó)
 Convent de la Visitació (Sant Boi de Llobregat)
 Convent de la Visitació de Nostra Senyora, a Madrid